Pfandl steht für:

 Pfandl (Gemeinde Bad Ischl), Ort bei Bad Ischl, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Ludwig Pfandl (1881–1942), deutscher Schriftsteller, Linguist und Historiker

Siehe auch: 
 Pfanne (odb. Pfandel)